Бахмутово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахмутово — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Бахмутово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Бахмутово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бахмутово — деревня в Порецком районе Чувашии.

См. также 
 Бахмут (значения)
 Бахмутов
 Бахмутовка
 Новая Бахмутовка
 Весёлая Бахмутовка